Департамент Гуэр-Айке  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Крус.

Территория — 33841 км². Население — 113267 человек. Плотность населения — 3,30 чел./км².

Административный центр — Рио-Гальегос.

География 
Департамент расположен на юге провинции Санта-Крус. По территории департамента протекает река Койг.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментами Лаго-Архентино, Корпен-Айке
 на востоке — с Атлантическим океаном
 на юге и западе — с Чили

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Рио-Гальегос
Рио-Турбио
28 Ноября

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Крус